Bluewater ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Bluewater (Arizona), im La Paz County
 Bluewater (Kalifornien), im San Bernardino County
 Bluewater (Cibola County, New Mexico)
 Bluewater (Lincoln County, New Mexico)
 Bluewater Estates, im Cibola County, New Mexico

in Kanada:
 Bluewater (Ontario)

in Australien:
 Bluewater (Queensland)

Bluewater steht für:
 Bluewater (Einkaufszentrum) in Kent, England
 Bluewater Lake, See im Itasca County, Minnesota
 Bluewater Productions, Verlagshaus
 Bluewater-Affäre, Marketingkampagne von Jan Henrik Stahlberg und Marcus Mittermeier

Siehe auch:
 Bluewater Creek